Албемарлские поселения () — первые постоянные английские поселения на территории современного американского штата Северная Каролина, основанные в районе залива Албемарл и реки Роанок в середине XVII века. Регион был заселён в основном переселенцами из Виргинии.

История 
В 1653 году Ассамблея Виргинии предоставила Роджеру Грину и 100 жителям виргинского  участок земли в 10 000 акров на реке Роанок к западу от . В 1662 году , вошедший в историю как «отец Северной Каролины», приобрёл земли у индейцев в этом регионе, есть свидетельства того, что другие сделали то же самое. В 1665 году была выдана новая хартия, по которой Албемарлские земли были включены в состав  Каролина. В 1664 году в районе залива Албемарл было учреждена колониальная администрация; и в течение десятилетия её власть простиралась на земли от реки Чован до залива Карритак, известные как округ Албемарл ().

Во время Восстания Бэкона в 1676 году Албемарлские поселения предложили помощь и убежище повстанцам. Базы повстанцев были в основном к югу от реки Джеймс, района, связанного с Албемарлскими поселениями дорогами и реками. Дорога соединяла «южную Виргинию» с  в Северной Каролине, огибая край болота Грейт-Дисмал. Ещё один маршрут пролегал по реке , которая с юга Виргинии текла на юг к реке Чован.

Граница между Виргинией и Северной Каролиной была неопределенной до тех пор, пока в 1728 году под руководством Уильяма Бэрда II не было проведено исследование, которое он описал в своей книге «История разделительной линии между Виргинией и Северной Каролиной». До тех пор, многие поселенцы не знали, были ли их земли в Виргинии или Северной Каролине.

Примечания

Ссылки 
  Slovar-Vocab
 
 

История тринадцати колоний
Населённые пункты, основанные в XVII веке
История Северной Каролины